Zarzuela (Cuenca) — município da província de Cuenca, Espanha
Palácio da Zarzuela — residência dos reis de Espanha
Zarzuela de Jadraque
Zarzuela del Pinar
Zarzuela del Monte
Zarzuela — gênero lírico-dramático espanhol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes